Хангу:

 Хангу — город в Пакистане, столица одноимённого округа Хангу.
 Хангу — один из 25 округов пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.